Новые Шальвиры () — село в Дрокиевском районе Молдавии. Наряду с сёлами Паланка и Новая Холошница входит в состав коммуны Паланка.

География 
Село расположено на высоте 184 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Новые Шальвиры проживает 397 человек (201 мужчина, 196 женщин).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Дрокиевского района